Jessica Diggins (ur. 26 sierpnia 1991 w Afton, Minnesota) – amerykańska biegaczka narciarska, trzykrotna medalistka olimpijska, wielokrotna medalistka mistrzostw świata, triumfatorka Tour de Ski, zdobywczyni Pucharu Świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jessica Diggins pojawiła się 28 listopada 2008 roku podczas zawodów US Super Tour w West Yellowstone, gdzie zajęła 37. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2009 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand, gdzie była siódma w sztafecie, a w biegu łączonym na 10 km zajęła 43. miejsce. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Hinterzarten była ósma w sztafecie, a w swoim najlepszym starcie indywidualnym – sprincie techniką dowolną była osiemnasta. Startowała także na mistrzostwach świata w juniorów w Otepää w 2011 roku, gdzie zajęła siódme miejsce w sztafecie i biegu na 5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 20 lutego 2011 roku w Drammen, zajmując 46. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Był to jej jedyny start pucharowy w sezonie 2010/2011, wobec czego nie została uwzględniona w klasyfikacji generalnej. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła dopiero 14 stycznia 2012 roku w Mediolanie, gdzie była osiemnasta w sprincie techniką dowolną.

Pierwszą seniorską imprezą w jej karierze były mistrzostwa świata w Oslo, gdzie zajęła 28. miejsce w biegu łączonym na 15 km, 25. miejsce w sprincie stylem dowolnym, a wraz z koleżankami w sztafecie uplasowała się na dziewiątej pozycji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS  [dostęp 5 lutego 2012].

Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1991